Pierrot (1969) Marosi Z. Tamás, zenész, zeneszerző, producer
Pierrot, a középkori vásári színház (Commedia dell’arte) egyik állandó figurája